У статті подано список перших симфоній композиторів світу. Автори подані в алфавітному порядку.

 Симфонія № 1 (Айвз), автор — Чарлз Айвз.
 Симфонія № 1 (Бетховен), Op. 21, автор — Л. Бетховен, написана 1800
 Симфонія № 1 (Бернстайн), Єремія, автор — Леонард Бернстайн, написана 1942
 Симфонія № 1 (Брамс), Op. 68, автор — Йоганес Брамс, написана 1876
 Симфонія № 1 (Брукнер), автор — Антон Брукнер, написана 1868
 Симфонія № 1 (Дворжак), Дзвони Злоніце, Op. 3, автор — Антонін Дворжак, написана 1865
 Симфонія № 1 (Енеску), Op. 13, автор — Геогріу Енеску, написана 1905
 Симфонія № 1 (Малер), автор — Густав Малер, написана 1894
 Симфонія № 1 (Мендельсон), Op. 11, автор — Фелікс Мендельсон, написана 1924
 Симфонія № 1 (Моцарт), KV. 16, автор — В. А. Моцарт, написана 1764
 Симфонія № 1 (Прокоф’єв), Класична, Op. 25, автор — Сергій Прокоф’єв, написана 1917
 Симфонія № 1 (Рахманінов), Op. 13, автор — Сергій Рахманінов, написана 1895
 Симфонія № 1 (Шуман), Весна, Op. 38, автор — Роберт Шуман, написана 1841
 Симфонія № 1 (Скрябін), Op. 26, автор — Олександр Скрябін, написана 1900
 Симфонія № 1 (Сібеліус), Op. 39, автор — Ян Сібеліус, написана 1898
 Симфонія № 1 (Чайковський), Зимові мрії, Op. 13, автор — Петро Чайковський, написана 1868
 Симфонія № 1 (Шнітке), автор — Альфред Шнітке, завершена 1974
 Симфонія № 1 (Шостакович), Op. 10, автор — Дмитро Шостакович, написана 1925

1